Го́рники () — село на Украине, находится в Ратновском районе Волынской области.

Код КОАТУУ — 0724281801. Население по переписи 2001 года составляет 2068 человек. Почтовый индекс — 264430. Телефонный код — 3366. Занимает площадь 3,042 км².

Адрес местного совета 
44130, Волынская область, Ратновский р-н, с.Горнякы

Ссылки 
 Горники на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Ратновского района